classe Dévastation, classe di batterie galleggianti della Marine nationale
classe Dévastation, classe di navi corazzate della Marine nationale